Tiridates II van Armenië
Tiridates II van Parthië